Laxalt ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Laxalt (* 1978), US-amerikanischer Politiker
 Diego Laxalt (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Paul Laxalt (1922–2018), US-amerikanischer Politiker